Mahdia kan syfta på:

Geografi 
 Mahdia – stad i Tunisien
 Mahdia (guvernement) – guvernement i Tunisien
 Mahdia, Guyana – stad i regionen Potaro-Siparuni
 Mehdia (ort i Algeriet) – ort och kommun i Algeriet
 Mehdya – ort och kommun i Marocko